Хагани Нуреддин оглы Мамедов (; род. 29 сентября 1976, Масис, Армянская ССР, СССР) — азербайджанский футболист и тренер УЕФА категории «А». Защищал цвета национальной сборной Азербайджана по футбола.

Биография 
Родился в Масисском районе Армянской ССР: мать Джейран ханум, отец Нуреддин муаллим, братья — Физули и Низами. Младший брат Физули Мамедов также профессиональный футболист, выступает в составе клуба «Хазар-Ленкорань».

С 1987 по 1992 год выступал в детском футбольном клубе ВДФСО Профсоюзов города Баку.

Профессиональную футбольную карьеру начал в 17 лет с выступления в команде высшей лиги — «Нефтчи».

В 1996—1997 служил в армии. В сезоне 1996/97 играл за ФК «Сумгаит» в высшей лиге Азербайджана.

В 1997 снова в составе «Нефтчи». Однако в команде провел только сезон и с 1998 стал игроком армейской команды ОИК (Баку).

В сезоне 1999/2000 играл за «АНС-Пивани» Баку, стал автором 9 мячей в чемпионате.

В 2000 перешёл в Шамкир, с которым успешно выступал в национальном чемпионате в течение двух сезонов.

В 2002 перешёл в иранский клуб второй лиги «Машинсази» Тебриз (Южный Азербайджан), где играл 2 года вместе с младшим братом Физули Мамедовым.

В 2004 вернулся в Азербайджан, играл за Хазар-Ленкорань.

Затем играл за «Олимпик» и «Интер» из Баку. В феврале 2010 стал 8 футболистом, преодолевшим рубеж в 100 мячей в высшей лиге чемпионата Азербайджана по футболу.

В середине 2010 года снова перешёл в «Хазар». В 2011 завершил карьеру футболиста, некоторое время работал в футбольной школе бакинского «Интера». С конца 2012 года работает в футбольной академии клуба «Габала».

Женат. Отец двоих детей — сын Рауль и дочь Лейла. Окончил факультет спортивных игр Азербайджанской государственной академии физической культуры.

Сборная Азербайджана 
Защищал также цвета юношеской сборной (U-19) и олимпийской сборной Азербайджана (U-21).

Дебютировал в составе сборной в товарищеском матче против команды Финляндии 2 апреля 1997 года.

Достижения 
 Чемпион Азербайджана: 1995/96 («Нефтчи»), 2000/01, 2001/02 («Шамкир»)
 Обладатель Кубка Азербайджана: 1994/95, 1995/96 («Нефтчи»)
 Лучший бомбардир чемпионата Азербайджана 2007/08 (19 голов)

Фотогалерея

Примечания

Источник 
 Интервью Хагани Мамедова спортивной газете «Чемпион / Çempion» (аз.)

Ссылки 
 Профиль на сайте «www.championat.ru»
 Профиль на сайте uk.eurosport.yahoo.com
 Профиль на сайте br.oleole.com
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Хазар» Сумгайыт
Игроки ФК МОИК
Игроки ФК «АНС Пивани»
Игроки ФК «Шамкир»
Игроки ФК «Машин Сази»
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Карван»
Игроки ФК «Шувелян»
Футбольные тренеры Азербайджана